Овсянниково — село в Целинном районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт сельского поселения Овсянниковский сельсовет.

История 
Основано в 1780 г. В 1928 году состояло из 598 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Овсянниковского сельсовета Яминского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Целинного района (Алтайский край)